Ecuador  o Equador , república a l'Amèrica del Sud 
 Ecuador TV, canal de televisió pública de l'Equador, en antena des del 2007 
 Copa FEF Ecuador, competició de futbol per eliminatòries de l'Equador, organitzada per la Federació Equatoriana de Futbol
 Ecuador Open, torneig de tennis que es disputà sobre terra batuda a la categoria ATP World Tour 250 dins el circuit de l'ATP masculí 
 Team Ecuador, equip ciclista equatorià de categoria continental creat el 2014 amb la base de l'equip amateur RPM 
 Volcà Ecuador, volcà a l'illa Isabela de l'arxipèlag Galápagos a l'Equador